Urál, folyó Oroszországban Európa és Ázsia határán.
 Urál, hegység Oroszországban.
 Ural Autógyár
 Ural–4320, Ural–375D és Ural–5323, szovjet–orosz katonai teherautók
 Ural–2, a Magyar Tudományos Akadémia első számítógépe
 A T–72 harckocsi típusneve
 SZSZV–33 Ural, 1941 Tyitan típusú atommeghajtású rádioelektronikai felderítő hajó

 Lásd még
 uráli nyelvcsalád
 Uráli szövetségi körzet